Schultz-Lorentzen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wilhelm Schultz-Lorentzen (1873–1951), dänischer Missionar in Grönland, Propst, Eskimologe, Autor und Hochschulleiter
 Helge Schultz-Lorentzen (1926–2001), dänischer Lehrer und Museumsangestellter
 Henning Schultz-Lorentzen (1901–1995), dänischer Propst